El término Franqueville puede aludir a:

 Franqueville, comuna francesa del Aisne.
 Franqueville, comuna francesa del Eure.
 Franqueville, comuna francesa de Somme.
 Franqueville-Saint-Pierre, comuna francesa de Sena Marítimo.